Havránek ist der Familienname folgender Personen:

 Bedřich Havránek (1821–1899), tschechischer Maler, Zeichner und Illustrator
 Bohuslav Havránek (1893–1978), tschechischer Sprachwissenschaftler
 František Havránek (1923–2011), tschechoslowakischer Fußballspieler und -trainer